

Трубачовське сільське поселення — сільське поселення, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Трубачовське сільське поселення — сільське поселення, Шегарський район, Томська область